

Persone 
 John Relish – dirigente sportivo inglese
 Relish – soprannome di Arielle Gold, snowboarder statunitense

Altro 
 Relish – contorno
 Relish – album di Joan Osborne del 1995